Quế Lâm (Phú Thọ)
 Quế Lâm (Quảng Nam)